Las siglas FIZ pueden referirse a:
 Forschungs- und Innovationszentrum, edificio de Múnich, Alemania.
 Festival de música independiente de Zaragoza.

"Fiz" también puede designar a:
 Fiz o Alferza, antigua pieza del juego del ajedrez que fue sustituida por la dama.
 Fiz, revista bimensual infantil.

Referencias